Vita e Pensiero – rivista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fondata nel 1914
Vita e Pensiero – casa editrice della medesima università fondata nel 1918